Le sacrifice d'Isaac est un épisode biblique. Il a inspiré de nombreuses œuvres, notamment :
 Le Sacrifice d'Isaac, relief en bronze doré de Lorenzo Ghiberti,  (1401) ;
 Le Sacrifice d'Isaac, sculpture de Donatello (1421) ;
 Le Sacrifice d'Isaac, fresque de Raphaël (1511) ;
 Le Sacrifice d'Isaac, deux tableaux d'Andrea del Sarto (1527-1529) ;
 Le Sacrifice d'Isaac, tableau à l'attribution contestée (Caravage ? Cavarozzi ?) conservé à Princeton (v.1598) ;
 Le Sacrifice d'Isaac, tableau de Caravage conservé à Florence (v.1603) ;
 Le Sacrifice d'Isaac, tableau de Giuseppe Vermiglio (1585-1635)
 Le Sacrifice d'Isaac, tableau de Rembrandt (v. 1635) ;
 Le Sacrifice d'Isaac, tableau d'Andrea Lanzani (fin du ) ;
 Le Sacrifice d'Isaac, tableau de Giambattista Tiepolo (1726-1729) ;
 Le Sacrifice d'Isaac, tableau de Marc Chagall (1960-1965) ;
 The Binding of Isaac, jeu vidéo d'Edmund McMillen paru en 2011.